Der Abend (dnevni list, Osijek)
Der Abend (dnevni list, Beč)
Der Abend (dnevni list, Berlin)
 Der Abend, kasno izdanje Vorwärtsa
Večer (nje. Der Abend), slika Caspara Davida Friedricha
Abend (Nossen, Njemačka), dio grada Nossena u Saskoj
Barbara Abend, njemačka kazališna autorica i redateljica
Gustav Abend (1876. – 1960.), austrijski arhitekt
Harry Abend (1937.), venezuelanski arhitekt i kipar
Lothar Abend (1944.), njemački boksač